Portogallo
Gondomar – comune del distretto di Porto
Gondomar – freguesia di Guimarães
Gondomar – freguesia di Vila Verde
 Spagna
Gondomar – comune della Galizia